Луки () — село,
Мгарский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322884603. Население по переписи 2001 года составляло 262 человека.

Географическое положение 
Село Луки находится на правом берегу реки Удай, которая через 1,5 км впадает в реку Сула,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Тишки,
на противоположном берегу — село Висачки.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Известные уроженцы и жители 
 Сирик, Дмитрий Иванович (1922—1944) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Примечания